Santurdejo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santurdejo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santurdejo är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Santurdejo. Runt Santurdejo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santo Domingo de la Calzada,  km norr om Santurdejo. I omgivningarna runt Santurdejo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien